А́нна Арка́дьевна До́рош (род. , Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — советская и украинская артистка балета и педагог, прима-балерина Национальной оперы Украины с 1999 года, народная артистка Украины (2001).

Биография 
Анна Дорош родилась 11 декабря  года в Усть-Каменогорске (Казахстан). Её родители преподавали в школе и не имели отношения к театру. В 6 лет начала заниматься в балетной студии, преподаватель которой посоветовала поступать в Новосибирское хореографическое училище. В младших классах училища занималась под руководством Н. В. Хмелевой, выпускалась по классу А. В. Никифоровой, также среди её преподавателей были А. В. Бердышев и Л. В. Гершунова (дуэтный танец). Во время учебы принимала участие в спектаклях Новосибирского театра оперы и балета.

Окончив училище в 1988 году, в 1988—1989 годах танцевала в Новосибирском театре оперы и балета. В 1989—1998 годах была ведущей солисткой Днепропетровского театра оперы и балета, где её постоянным партнёром был Максим Чепик — их творческий дуэт, сложившийся ещё в Новосибирском училище, стал знаменательным для днепропетровского балета.

С 1999 года Анна Дорош — прима-балерина Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко, вместе с Максимом Чепиком готовит партии под руководством Николая Прядченко.

С сентября 2004 по июль 2010 года возглавляла отделение классической хореографии в Киевской муниципальной академии танца им. Сержа Лифаря. Преподаёт классический танец в культурном центре «Кияночка».

Творчество 
Анна Дорош — балерина лирико-романтического плана. В её танце академизм соединяется с поэтичностью, внутренней одухотворённостью, выразительностью раскрытия чувств героев.
Воспитанная в традициях русской академической школы, А.Дорош восхищает изысканной чистотой и филигранной отточенностью виртуозного классического танца, артистичной грацией и широкой кантиленой пластики. В её актерской палитре гармонично сочетаются искристые комические краски, проникновенная лирика, вдохновенная романтика и драматизм. Балерина блестяще исполняет главные партии во всех спектаклях хореографического наследия и в разнообразных современных постановках.

Основной репертуар на сцене Национальной оперы Украины:
Одетта и Одиллия, «Лебединое озеро» П. И. Чайковского в постановке Валерия Ковтуна; в постановке Анатолия Шекеры 
Никия и Гамзатти, «Баядерка» Л. Минкуса в постановке Валерия Ковтуна 
Принцесса Аврора и Принцесса Флорина, «Спящая красавица» П. И. Чайковского
Жизель, «Жизель» А. Адана в постановке Константина Сергеева 
Раймонда, «Раймонда» А. К. Глазунова в постановке Виктора Ярёменко
Китри, «Дон Кихот» Л. Минкуса 
Эгина и Фригия, «Спартак» А. И. Хачатуряна в хореографии Анатолия Шекеры 
Клара, «Щелкунчик» П. И. Чайковского в постановке Валерия Ковтуна
Кармен, «Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина в хореографии Альберто Алонсо 
Медора, «Корсар» А. Адана в постановке Виктора Ярёменко
Сильфида «Сильфида» Х.Левенсхольда в хореографии Августа Бурнонвиля
Мавка, «Лесная песня» М. Скорульского в хореографии Вахтанга Вронского
Карла, «Венский вальс» на музыку И. Штрауса-сына, Й. Штрауса и И. Штрауса-отца в хореографии Анико Рехвиашвили 
Императрица, «Ночь перед Рождеством» Е. Станковича в хореографии Виктора Литвинова 
Мадам Хортонс (Гортензия), «Грек Зорба» М. Теодоракиса в хореографии Лорки Мясина

Гастроли 
Гастролировала в Болгарии, Японии, Венгрии, Франции, Испании, Португалии, Азербайджане, Македонии, Аргентине, Новой Зеландии и других странах.

Награды 
 1990 — Серебряная медаль Международного конкурса артистов балета в Париже
 1993 — Гран-при Международного конкурса артистов балета в Люксембурге
 1994 — Золотая медаль Международного конкурса артистов балета в Будапеште 
 1993 — Заслуженная артистка Украины
 2001 — Народная артистка Украины

Примечания

Библиография 
Пирогов С. Две звезды — две светлых повести//Рабочая газета. — 2008. — № 157 от 29 августа.
 «Спящая красавица разбудила днепропетровскую публику», газета «Днепр вечерний» от 16 июня 2009 года
 Туркевич В. Д., «Хореографічне мистецтво України в персоналіях», Киев, 1999, 224 с.

Ссылки 
 Анна Дорош в партии Авроры («Спящая красавица» П.Чайковского), адажио с четырьмя кавалерами.
 Анна Дорош в партии Никии («Баядерка» Л.Минкуса), вариация с корзинкой.
 «Сайтик, посвященный Анне Дорош» от днепропетровских поклонников

Выпускники Новосибирского хореографического училища
Выпускницы Алисы Никифировой